Les Sierre Woodcutters sont un club suisse de football américain basé à Sierre en Suisse romande.

Le club 
Le club est affilié à la NSFL et comprend une équipe juniors de football américain et d'élite.

Palmarès 
  du championnat junior NSFL 2010
  place du LUC Bowl 2014

Histoire 
Le club des Sierre Woodcutters est créé en 2009 par des jeunes passionnés de football américain du Valais Central et rejoint la NSFL pour l'édition des tournois NSFL tackle juniors en 2010.

Liens externes 
  Site officiel de la NSFL
  http://sierrewoodcutters.ch

Club de football américain en Suisse
Club sportif dans le canton du Valais
Club sportif fondé en 2009
Sport à Sierre